Smrekovec je lahko:

 smrekovec, goba
 Smrekovec, 1577 m visok vrh, po katerim je dobilo ime Smrekovško pogorje.
 Smrekovec, 1550 m visok vrh na planoti Golte